Rio Branco do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Branco do Sul (ort), Paraná, 
 Rio Branco do Sul (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar